Redło ist der Name von zwei Dörfern in der Woiwodschaft Westpommern in Polen:

 Redło (Połczyn-Zdrój), deutsch Redel
 Redło (Osina), deutsch Pflugrade